

Cinema
Sarah – cortometraggio del 1981 diretto da Spike Lee
Sarah – film del 1983 diretto da Maurice Dugowson
Sarah – film del 2003 diretto da Yves Di Tullio e Bernard Murat 
Sarah – cortometraggio del 2007 diretto da Kadija Leclere

Letteratura
Sarah – romanzo di J.T. Leroy del 1999

Musica
Sarah – singolo degli Eskimo Joe del 2006, dall'album Black Fingernails, Red Wine

Persone 
Sarah – variante del nome proprio di persona italiano Sara
Sarah – cantante danese
Robert Sarah – cardinale della Guinea (1945-)

Altro
Sarah – stazione della Metropolitana di Londra.

Pagine correlate
 Sara (disambigua)